Джонні Пасвольський — австралійський актор.
 Лео Пасвольський — американський дипломат, економіст, журналіст.
 Клара Пасвольська — американська співачка (меццо-контральто).
Єврейські прізвища